Tabajaras — povo indígena histórico que habitava o litoral dos estados brasileiros do Ceará, da  Paraíba e partes de Pernambuco

Outros
 Organizações Tabajara — empresa fictícia do grupo de humor brasileiro Casseta & Planeta
 Tabajara Futebol Clube — time de futebol fictício do grupo de humor supracitado
 Tabajara (Lavínia) — distrito do estado de São Paulo
 Tabajara (Inhapim) — distrito de Inhapim, no estado brasileiro de Minas Gerais
 Orquestra Tabajara — orquestra popular brasileira
 Cidade Tabajara — bairro da cidade de Olinda
 Tabajara (escola de samba) — escola de samba de Uberlândia

Desambiguações de epônimos